Сергей Анисимович Коваленко (, деревня Ульяновичи, Ульяновичская волость, Сенненский уезд, Витебская губерния, РСФСР (ныне Сенненский район, Витебская область, Белоруссия) — , Никласфере, земля Бранденбург, Германия (ныне Миколин, гмина Левин-Бжеский, Бжегский повят, Опольское воеводство, Польша)) — участник Великой Отечественной войны, стрелок 5-й стрелковой роты 299-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта, красноармеец. Закрыл своим телом амбразуру пулемёта.

Биография 
Родился 27 ноября 1921 года в деревне Ульяновичи в Витебской губернии в семье священника. Начальное образование получил у отца, который преподавал в деревенской школе. В 1932 году вместе с семьёй переехал на родину родителей в Могилёв, где продолжил обучение в железнодорожной школе № 24. Окончив семь классов, начал работать смазчиком паровоза и поступил учиться в вечернюю школу № 2, 10 классов которой окончил в 1940 году. В сентябре 1940 года был призван в РККА, службу проходил в инженерных войсках в Каунасе. Во время службы, весной 1941 года простудился, заболел ревматизмом и был демобилизован.

После начала войны находился на оккупированной территории, по некоторым данным попал в лагерь за содействие в побегах советских солдат из плена и бежал из него. В 1943—1944 годах был членом партизанского отряда, действовавшего на территории Литвы. В марте 1944 года, партизанами был установлен контакт с регулярными частями Красной Армии, и 20 апреля 1944 года Сергей Коваленко был вновь призван в армию.

Стрелок 5-й стрелковой роты 299-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии Коваленко отличился в бою 1 февраля 1945 года. В эти дни дивизия сумела форсировать Одер севернее Оппельна в районе Шургаста (ныне Скорогощ) и ввязалась в тяжёлые бои по удержанию и расширению плацдарма.

5-я стрелковая рота штурмовала позиции противника юго-восточнее Шургаста. Во время атаки продвижение роты было остановлено фронтальным пулемётным огнём из дзота. На уничтожение огневой точки была отряжена группа бойцов в количестве семи человек, в том числе и Сергей Коваленко. На пути шесть человек из состава группы были выведены из строя, но Коваленко, оставшись один, продолжал ползти к дзоту. Подобравшись на 10 метров, он стал забрасывать дзот гранатами, но огонь продолжался. Тогда Коваленко встал и закрыл своим телом амбразуру дзота.

Был похоронен в Никласфере (ныне Миколин), позднее перезахоронен в Ключборке, в братской могиле № 25.
   
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Коваленко Сергею Анисимовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя названа улица в Могилёве, там установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 Наградной лист .
 Донесение о безвозвратных потерях .

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Польше